Дружелюбие — многозначный термин:

 Дружелюбие — стремление (предрасположенность) к дружбе.
 Дружелюбие — посёлок в Воронежской области.